Farbmacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hansjörg Farbmacher (1940–1982), österreichischer Skilangläufer und Biathlet
 Klaus Farbmacher (* 1946), österreichischer Skilangläufer und Biathlet